MAGEA10 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 369 амінокислот, а молекулярна маса — 40 780.

Кодований геном білок за функцією належить до пухлинних антигенів. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки